Ženská čtyřhra J&T Banka Prague Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Anna-Lena Grönefeldová a Květa Peschkeová, jehož členky nestartují společně. Grönefeldová se rozhodla turnaje nezúčastnit pro zranění stabilní partnerky Raquel Atawové. Spoluhráčkou Peschkeové se stala americká deblistka českého původu Nicole Melicharová. Oba páry se přitom utkaly den před rozehráním pražské akce ve finále Stuttgart Open.

V soutěži startovaly dvě členky z první světové desítky žebříčku WTA ve čtyřhře, pátá Andrea Sestini Hlaváčková a desátá v pořadí Kanaďanka Gabriela Dabrowská. Po čtvrtfinále odstoupily Barbora Štefková s Barborou Strýcovou pro zranění Achillovy šlachy Strýcové.

Vítězem se stal druhý nasazený česko-americký pár Nicole Melicharová a Květa Peschkeová, který ve finále zdolal rumunsko-běloruskou dvojici Mihaela Buzărnescuová a Lidzija Marozavová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Peschkeová vybojovala dvacátý devátý deblový titul na okruhu WTA Tour a obhájila pražskou trofej. Pro Melicharovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Renata Voráčová (semifinále)
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (odstoupily)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (vítězky)
  Šúko Aojamová /  Miju Katová (1. kolo)
  Veronika Kuděrmetovová /  Olga Savčuková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Prague Open
Tenis v Česku v roce 2018
WTA Tour 2018